Велилья-де-Сан-Антонио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 14,3 км². Население — 11668 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем города считается Кристо де ла Пасьенсия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
 Breve descripción de Velilla de San Antonio (1998)

Муниципалитеты Мадрида